Luis Arrieta puede referirse a:

Luis Arrieta, destacado futbolista argentino, máximo goleador en la historia del Club Atlético Lanús.
Luis Arrieta, actor mexicano.
José Luis Arrieta, ciclista español.
Luis Arrieta Cañas, músico chileno.